Шебу́ев — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Шебуев, Дмитрий Васильевич — русский архитектор.
 Шебуев, Егор Козьмич — капитан 3-го ранга, Георгиевский кавалер.
 Шебуев, Николай Георгиевич (1874—1937) — русский писатель, поэт и журналист, издатель, сценарист, сын профессора Г. Н. Шебуева.

